

Geografia

Austria 
 Rabenstein – frazione di Lavamünd, comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Rabenstein an der Pielach – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Chemnitz-Rabenstein – quartiere di Chemnitz, città extracircondariale (Sassonia)
 Rabenstein – frazione di Steinau an der Straße, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Rabenstein – ex comune ora frazione di Zwiesel, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Rabenstein/Fläming – comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)